Джон Абель:
 Абель, Джон (1653 — ок. 1724) — шотландский композитор и певец, лютнист-виртуоз XVII века.
 Абель, Джон (1857—1938) — американский биохимик и фармаколог.
 Абель, Джон (род. 1937) — американский предприниматель, мультимиллиардер.